Фу́зія ( — «злиття») — слово, яке має такі значення:
 Фузія — лінгвістичний термін, що означає певний спосіб словозміни, на основі якого можна класифікувати мови.
 Фузія — поглинання, злиття або об'єднання підприємств, політичних суб'єктів тощо у одне ціле.
 Фузія — в політичній географії — процес злиття (об'єднання) двох раніше суверенних держав, при цьому часто споріднених за культурним, мовним, етнічним простором.
 Фузія — те саме, що й фузея, вогнепальна зброя XVII —XVIII століть.